Армя́нск:

 Армянск — город на севере Крыма.
 Армянск — одноимённый железнодорожный вокзал в Армянске.
 Армянск — муниципальное образование в статусе городской округ в составе Республики Крым, Российская Федерация.
 Армянск — автомобильный пункт пропуска на шоссе Армянск — Херсон, расположен в 3 километрах северо-западнее города Армянска.